Cane peut désigner :
 Cane, la femelle du canard ;

Titre 

 Cane, une série télévisée ;
 ''Cane', un roman de Jean Toomer.

Toponyme 

 Cane, une municipalité du Honduras.
 Cane Patch, un site archéologique du comté de Monroe, en Floride, aux États-Unis.

Patronyme 

 Lucy Cane (1866-1926), fonctionnaire irlandaise ;
 Sam Cane (1992-), joueur néo-zélandais de rugby à XV.